La estación 2 de Abril forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida San Martín. Esta estación es operada por las líneas 57, 78, 105 y 146. Fue inaugurada el 27 de abril del 2016. Está ubicada en Av. San Martín 4700, esquina Artigas.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 

Debe su nombre a la calle transversal homónima, que hace referencia a la fecha en que comenzó la Guerra de Malvinas, cuando la Argentina recuperó militarmente el control de las islas.

Galería

Véase también 

 Villa del Parque
 Agronomía
Metrobús (Buenos Aires)
Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Ya funciona el sexto Metrobus porteño, sobre avenida San Martín
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobus
 Mapa oficial del Metrobús San Martín

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Villa del Parque
Agronomía (Buenos Aires)
Simbología de Argentina sobre las islas Malvinas